Antofagasta puede referirse a:
 Antofagasta, comuna y ciudad chilena, en la actual provincia y región de Antofagasta.
 Antofagasta, volcán en la provincia de Catamarca, Argentina.
 La Provincia de Antofagasta, actual provincia chilena de la región de Antofagasta.
 El Departamento de Antofagasta, antiguo división territorial chilena, existente entre 1879 y 1975.
 La Provincia de Antofagasta, antigua división territorial chilena, existente entre 1888 y 1975.
 La II Región de Antofagasta o Región de Antofagasta, actual región de Chile.
 Antofagasta, localidad boliviana, en el departamento de Santa Cruz.
 Club de Deportes Antofagasta, club de fútbol chileno.
 Antofagasta plc, una empresa chilena.